Wasserfall steht für:
 Wasserfall, ein Abschnitt eines Fließgewässers, an dem die Strömung in freien Fall übergeht
 Wasserfall (Rakete), Name einer 1943 entwickelten, deutschen Flugabwehrrakete
 Wasserfall (Bestwig), Ortsteil der Gemeinde Bestwig, Hochsauerlandkreis, Nordrhein-Westfalen
 Zeche Wasserfall, ehemaliges Bergwerk in Essen

Personen:
 Friedrich August Peter Wasserfall (1793–1838), deutscher Archivar und Bibliothekar
 Kurt Wasserfall (* 1952), Kinder- und Jugendbuchautor

Siehe auch:
 Wasserfalle
 Waterfall
 Wasserfall-Graph
 Wasserfallmodell